Zunker ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Zunker (1886–1956), deutscher Hochschullehrer für Wasserwirtschaft
 Walter Zunker (1912–nach 1949), deutscher Fußballspieler